Miejscowości w USA:
 Hulbert – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cherokee
Gminy w USA:
 Hulbert (ang. Hulbert Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Chippewa
 Hulbert (ang. Hulbert Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand